Newton Township (Illinois)
Newton Township (Missouri)
Newton Township (comté de Buchanan, Iowa)
Newton Township (comté de Carroll, Iowa)
Newton Township (comté de Jasper, Iowa)
Newton Township (comté de Winnebago, Iowa)